Die Saison 2013/14 der A-Junioren-Bundesliga war die elfte Spielzeit der A-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorangegangenen zehn Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Nord/Nordost um die deutsche Fußballmeisterschaft der A-Junioren. Das Halbfinale wird in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln steigen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender Deutscher Meister ging der VfL Wolfsburg in die Saison.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der A-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nahmen der VfB Lübeck und der 1. FC Union Berlin als direkte Aufsteiger an der A-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei schließlich Dresden (2:1; 2:0) die A-Junioren-Bundesliga erreichte.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der Bonner SC als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, der Wuppertaler SV als Vertreter der A-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und der VfL Theesen aus der A-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die A-Junioren-Bundesliga auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen gelangten Wacker Burghausen aus der A-Jugend-Bayernliga und der FC-Astoria Walldorf aus der A-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die A-Junioren-Bundesliga. Die Meister der A-Jugend-Regionalliga Südwest, der 1. FC Kaiserslautern, und der A-Jugend-Hessenliga, Kickers Offenbach, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich Kaiserslautern (6:1; 1:1) durchsetzte.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft 2014 
Die Meister aller Staffeln sowie die zweitplatzierte Mannschaft der Staffel Nord/Nordost qualifizieren sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Die folgenden Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2013/14 bei kicker.de
 Staffel West 2013/14 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2013/14 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2013/14
2013/14